Пётр Калашников: Калашников, Пётр Иванович (1828—1897) — русский писатель, драматург, автор и переводчик оперных либретто.
 Калашников, Пётр Макарович (1910—1980) — полный кавалер ордена Славы.